Javier Gutiérrez Álvarez (né en 1971), acteur espagnol ;
 F. Javier Gutiérrez (né en 1973), réalisateur espagnol ;
 Javier Gutiérrez Cuevas (né en 1985), skieur espagnol ;
  (né en 1988), joueur de football espagnol.